Акимовский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Россия
 Акимовский сельсовет — Алтайский край, Краснощёковский район.
 Акимовский сельсовет — Калужская область, Жиздринский район.
 Акимовский сельсовет — Курская область, Рыльский район.
 Акимовский сельсовет — Республика Крым, Нижнегорский район.